Auspicio o augurio, la pratica divinatoria degli àuguri o àuspici, antichi sacerdoti Romani, da cui si traevano appunto gli augùri o auspìci
 Ornitomanzia, il più celebre tipo di auspicio, cioè la pratica divinatoria basata sull'interpretazione del volo degli uccelli
 Auspicio di Toul, vescovo e scrittore ecclesiastico del V secolo

Altri progetti